Tem (historia) – rzymski okręg militarny
 Okręg Obronny (Wehrkreis) – hitlerowski okręg militarny

Zobacz też 
 blok militarny
 okręg wojskowy

Jednostki organizacyjne wojska